Скот Бейкър  може да се отнася за:

 Скот Бейкър – американски писател на научна фантастика
 Скот Бейкър – псевдоним на австралийски режисьор, продуцент, сценарист и писател на трилъри
 Скот М. Бейкър – американски писател на хоръри
 Р. Скот Бакър – канадски писател на фентъзи и трилъри